Sowietskaja Biełorussija – białoruska gazeta
 Sowietskaja – radziecka stacja polarna
 Sowietskaja – jezioro podlodowcowe na Antarktydzie

Zobacz też 
 Sowietskij (ujednoznacznienie)